

Sciences et techniques 
 La météorite de Shergotty, ou simplement Shergotty, est une météorite d'un type très rare tombée en 1865 près de , dans l'État du Bihar (Inde). C'est la première shergottite connue (l'un des trois types de météorites martiennes).

Toponyme 
 Shergotty était le nom (anglais) de  pendant la période coloniale. Sherghati est une ville de l'État du Bihar, en Inde.